Jerchel ist eine Bezeichnung für

Ortsnamen

 Jerchel (Gardelegen), ein Ortsteil der Stadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Jerchel (Milower Land), ein Ortsteil der Gemeinde Milower Land im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Jerchel (Tangerhütte), ein Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Familienname
 Dietrich Jerchel (1913–1980), Professor für Organische Chemie und Biochemie in Mainz
 Heinrich Jerchel (1906–1943), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Jerchel (1902–1944), Ankerwickler und Opfer des Nationalsozialismus